Kōh-e Khwājah Muḩammad är ett berg i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Wardak, i den centrala delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Kabul. Toppen på Kōh-e Khwājah Muḩammad är  meter över havet.

Terrängen runt Kōh-e Khwājah Muḩammad är huvudsakligen lite bergig. Kōh-e Khwājah Muḩammad är den högsta punkten i trakten. Runt Kōh-e Khwājah Muḩammad är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. 

Trakten runt Kōh-e Khwājah Muḩammad består i huvudsak av gräsmarker.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Wardak (provins)
Berg i Afghanistan 4000 meter över havet eller högre